Редиф (арабское, буквально — сидящий позади всадника):

 Редиф — резерв армии Османской империи (8 лет после службы в регулярной армии, низаме);
 Редиф (поэзия) — в поэзии Ближнего и Среднего Востока слово (краткий редиф) или несколько слов (развёрнутый редиф), повторяющиеся в конце стихотворной строки после рифмы.